Okay – locuzione di approvazione in lingua inglese
Okay – comune dell'Oklahoma
Okay – nome proprio maschile turco
Okay – film diretto da Jesper W. Nielsen del 2002
Okay – gruppo musicale tedesco
okay. – album degli As It Is del 2017
Okay – singolo di Nivea del 2004
Okay – singolo di Medina del 2008